The BBC Sessions − album Belle and Sebastian
 BBC Sessions − album Cocteau Twins
 BBC Sessions − album Cream z 2003 roku.
 BBC Sessions − album Rory’ego Gallaghera wydany pośmiertnie w 1999 roku
 BBC Sessions − album Jimiego Hendriksa z 1998 roku.
 Led Zeppelin BBC Sessions − album Led Zeppelin
 BBC Sessions/Live at Reading − album Saxon
 BBC Sessions − album The Specials
 The BBC Sessions − album Texas
 BBC Sessions − album Tindersticks
 BBC Sessions − album Loudona Wainwrighta III
 BBC Sessions − album The Who
 BBC Sessions − album The Yardbirds
 Swing the Heartache: The BBC Sessions − kompilacja Bauhaus z 1989 roku

Zobacz też 
 Peel Sessions